Nišor je lahko:
 Nišor, naselje v Srbiji
 Nišor, naselje na Kosovu